Le nom parisette réfère notamment à : 
 la parisette à quatre feuilles, une plante herbacée de la famille des liliacées.
 la parisette, une créature imaginaire des forêts s’apparentant aux nymphes.
 Parisette, un film muet français de Louis Feuillade (1921).